Maulets peut désigner :
Les Maulets, un groupe de partisans de Charles de Habsbourg dans la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) au Pays valencien. Voir aussi Austrophile ;
Maulets, une organisation politique de jeunesse socialiste et catalaniste ;
Maulets 1707, un groupe d'activistes proches du Grup d'Accio Valencianista.

Voir aussi
Siège de Xàtiva